То́пкая — топоним в России:

 Топкая — деревня в Сосновском районе Тамбовской области.
 Топкая (приток Ачи) — река в Новосибирской области.
 Топкая (приток Большой Камышной) — река в Кемеровской области.
 Топкая (приток Гумбейки) — река в Челябинской и Оренбургской областях, Республике Башкортостан. 
 Топкая (приток Хопра) — река в Волгоградской области.

См. также 
 Топка (значения)